Archiacanthocephala är en klass av hakmaskar. Archiacanthocephala ingår i fylumet hakmaskar och riket djur. I klassen Archiacanthocephala finns 168 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Archiacanthocephala